

Cinema 
 Sins of the Father – cortometraggio statunitense del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Sins of the Father – cortometraggio statunitense del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
 Sins of the Father – cortometraggio statunitense del 1913 prodotto dalla Champion Film Company

Letteratura 
 Sins of the Father – romanzo del 1999 di Christopher Golden basato sulla serie Buffy the Vampire Slayer
 Sins of the Father – romanzo del 2007 di Judge Anderson

Televisione 
 La legge del padre (Sins of the Father) – film per la televisione statunitense del 1985 diretto da Peter Werner
 Sins of the Father – film per la televisione statunitense del 2002 diretto da Robert Dornhelm
I peccati del padre (Sins of the Father) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation

Musica 
 Sins of the Father – Colonna sonora di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain cantata da Donna Burke